Mount Hopkins ist der Name folgender Berge:

 Mount Hopkins (Neuseeland) in Neuseeland
 Mount Hopkins (Arizona) in Arizona
 Mount Hopkins (Kalifornien) in Kalifornien